Geumsan-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Geumsan-myeon, Gimje, socken i Gimje, Norra Jeolla, 
 Geumsan-myeon, Jinju, socken i Jinju, Södra Gyeongsang, 
 Geumsan-myeon, Goheung-gun, socken i Goheung-gun, Södra Jeolla,